Diemand oder Diémand ist der Familienname folgender Personen:

 Emmy Henz-Diémand (1937–2017), Schweizer Pianistin
 Karl-Heinz Diemand (* 1954), deutscher Fußballspieler